Пско́вская епа́рхия — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в северной части Псковской области (в границах города Пскова, а также Гдовского, Дедовичского, Дновского, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского, Псковского, Пыталовского и Струго-Красненского районов). С конца 2014 года входит в состав Псковской митрополии.

История 
Учреждена  года путём выделения из Новгородской епархии.

Собор 1682 года предполагал разделить Русскую церковь на 13 митрополий, 6 архиепископий и 49 епископий. Посему предложено быть во Пскове кафедре митрополита, и первым митрополитом был назначен Маркелл.

В 1940—1944 годах кафедра вдовствовала. С августа 1941 до начала 1944 года возрождённые приходы епархии управлялись Псковской православной миссией.

25 декабря 2014 года Священный синод принял решение, согласно которому из состава Псковской епархии, включённой в состав Псковской митрополии, была выделена Великолукская епархия.

Титулы епархиальных архиереев 
 Псковский и Изборский (с 26 января 1589)
 Псковский, Изборский и Нарвский (с 1616)
 Псковский и Рижский (с 13 января 1764)
 Псковский, Лифляндский и Курляндский (с 16 октября 1799)
 Псковский и Лифляндский (с 30 апреля 1833)
 Псковский и Порховский (с 11 марта 1850)
 Псковский и Великолуцкий
 Псковский и Торопецкий
 Псковский и Порховский (1949—1990)
 Псковский и Великолукский (1990—2014)
 Псковский и Порховский (с 25 декабря 2014)

Архиереи 

 Мисаил (апрель 1589 — 21 апреля 1592)
 Варлаам (Белковский) (1592—1595) , митрополит Новгородский
 Геннадий (1595—1608)
 Иосиф (упоминается в октябре 1610)
 Сильвестр (11 июля 1613 — 1 декабря 1615)
 Иоаким (1616—1623)
 Павел (12 октября 1623 — 31 декабря 1626)
 Иоасаф (1 января 1627 — 6 февраля 1634)
 Левкий (6 июля 1634 — 1649)
 Макарий (4 ноября 1649 — 1664)
 Арсений (12 марта 1665 — 6 сентября 1682)
 Маркелл (6 сентября 1682 — 8 сентября 1690)
 Иларион (Смирнов) (1 февраля 1691 — 22 июня 1698)
 Иосиф (Римский-Корсаков) (18 сентября 1698/17 сентября 1699 — январь 1717)
 Феофан (Прокопович) (2 июня 1718 — 25 июня 1725)
 Феофилакт (Лопатинский) (25 июня — 15 августа 1725)
 Рафаил (Заборовский) (15 августа 1725 — 13 апреля 1731)
 Варлаам (Леницкий) / Лейницкий, Ильницкий, Сеницкий) (1731—1739)
 Стефан (Калиновский) (17 января 1739 — 18 августа 1745)
 Симон (Тодорский) (18 августа 1745 — 22 февраля 1754)
 Вениамин (Пуцек-Григорович) (2 апреля 1758 — 15 сентября 1761)
 Гедеон (Криновский) (7 октября 1761 — 22 июня 1763)
 Иннокентий (Нечаев) (4 октября 1763 — 9 октября 1798)
 Ириней (Клементьевский) (17 октября 1798 — 30 августа 1814)
 Мефодий (Смирнов) (30 августа 1814 — 2 февраля 1815)
 Михаил (Десницкий) (15 февраля 1815 — 7 февраля 1816) , архиепископ Черниговский
 Евгений (Болховитинов) (7 февраля 1816 — 24 января 1822)
 Евгений (Казанцев) (19 февраля 1822 — 30 сентября 1825)
 Мефодий (Пишнячевский) II (30 сентября 1825 — 10 мая 1834)
 Нафанаил (Павловский) (12 мая 1834 — 28 июля 1849)
 Платон (Городецкий) (27 июня 1849 — 15 апреля 1856) , епископ Рижский
 Евгений (Баженов) (15 апреля 1856 — 29 июня 1862)
 Феогност (Лебедев) I (27 сентября 1862 — 22 апреля 1869)
 Павел (Доброхотов) (7 июля 1869 — 22 января 1882)
 Нафанаил (Соборов) (6 марта 1882 — 16 февраля 1885)
 Гермоген (Добронравин) (9 марта 1885 — 17 августа 1893)
 Антонин (Державин) (3 сентября 1893 — 2 марта 1902)
 Герман (Иванов) (2—19 марта 1902) , епископ Люблинский
 Сергий (Ланин) (19 марта 1902 — 5 декабря 1903)
 Арсений (Стадницкий) (5 декабря 1903 — 5 ноября 1910)
 Алексий (Молчанов) (5 ноября 1910 — 17 апреля 1912)
 Геннадий (Туберозов) (1912) 
 Евсевий (Гроздов) (17 апреля 1912 — август 1919)
 Геннадий (Туберозов) (2 февраля 1920 — 18 мая 1923)
 Варлаам (Ряшенцев) (3 сентября 1923 — 13 июля 1927)
 Николай (Покровский) (24 января 1924 — 1927) 
 Феофан (Туляков) (16 сентября 1927 — 12 ноября 1935)
 Варлаам (Пикалов) (12—30 ноября 1935)
 Феодор (Яковцевский) (30 ноября 1935 — 11 августа 1936)
 Николай (Ярушевич) (1936—1940) в/у, архиепископ Петергофский
 Григорий (Чуков) (26 мая 1944 — 15 августа 1949) c 1945 , митрополит Ленинградский
 Иустин (Мальцев) (15 августа 1949 — 20 октября 1949)
 Григорий (Чуков) (20 октября 1949 — 11 ноября 1954) 
 Иоанн (Разумов) (11 ноября 1954 — 12 мая 1987)
 Владимир (Котляров) (12 мая 1987 — 23 февраля 1993)
 Евсевий (Саввин) (23 февраля 1993 — 14 мая 2018)
 Тихон (Шевкунов) (с )

Викариатства 
 Великолукское (ныне самостоятельная епархия)
 Гдовское (недейств.)
 Изборское (недейств.)
 Порховское (недейств.)
 Торопецкое (недейств.)

Упоминаемое в ряде публикаций «Белокопытское викариатство» возникло в результате безграмотного прочтения слова Великолукское.

Благочиния 
Епархия разделена на 9 церковных округов:
 Гдовское благочиние
 Островское благочиние
 Печорское благочиние
 Плюсское благочиние
 Порховское благочиние
 Псковское районное благочиние
 Псковское городское благочиние
 Пыталовское благочиние
 Монастырское благочиние

Монастыри 
 Мужские
 Псково-Печерский монастырь в Печорах
 Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь в деревне Крипецкое Псковского района
 Спасо-Преображенский Мирожский монастырь в Пскове
 Никандрова Свято-Благовещенская пустынь в Порховском районе

 Женские
 Свято-Троицкий Творожковский монастырь в деревне Творожково Струго-Красненского района
 Введенский монастырь в деревне Владимирец Островского района
 Рождества Богородицы Снетогорский монастырь в Пскове
 Спасо-Казанский Симанский монастырь в городе Остров
 Спасо-Елеазаровский монастырь в деревне Елизарово Псковского района

 Недействующие
 Афанасьевский монастырь в Гдове (женский), закрыт в 1764 году

Примечания

Литература 
 
 Краткий очерк истории Псковской епархии (1589—2010 гг.) / под общ. ред. архим. Ермогена (Муртазова). — Псков : Гименей, 2010. — 223 с. — ISBN 978-5-903177-56-1

Ссылки 

 Официальный сайт Псковского Епархиального Управления
 Псковская епархия на сайте Патриархия.Ru

Епархии Русской православной церкви